Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2013 проводился с 6 по 9 декабря 2012 года в городе Бисмарк (штат Северная Дакота). Турнир проводился в 6-й раз.

Победитель чемпионата получал право выступать как смешанная парная сборная США по кёрлингу на .

В чемпионате принимали участие 17 команд.

Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда Морин Столт / Питер Столт, победившая в финале команду Andy Jukich / Tina Kelly. Бронзовые медали завоевали команды, проигравшие в полуфиналах: команда Carol Strojny / Timothy Doherty и команда Therese Olson / Scott Olson.

Формат турнира 
Сначала команды, разбитые на 3 группы (A, B — по 6 команд, C — 5 команд), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда играет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые два места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится — его занимают две команды, проигравшие в полуфиналах.

Время начала матчей указано по UTC−6.

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Команда
!width="25"| C1
!width="25"| C2
!width="25"| C3
!width="25"| C4
!width="25"| C5
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
|C1||align=left|Buchbinder / Rupp     ||  * || 8:3||1:11||2:12|| 4:9|| 1 || 3 ||4
|-
|C2||align=left|Delaney / Mazotta     || 3:8||  * || 4:7|| 5:9|| 3:8|| 0 || 4 ||5
|- bgcolor=#cfc
|C3||align=left|Kelly / Jukich        ||11:1|| 7:4||  * || 7:0|| 6:9|| 3 || 1 ||1
|- bgcolor=#ffc
|C4||align=left|Rjanikov / Ivy        ||12:2|| 9:5|| 0:7||  * ||10:4|| 3 || 1 ||2
|- bgcolor=#ffc
|C5||align=left|Wapola / Floerchinger || 9:4|| 8:3|| 9:6||4:10||  * || 3 || 1 ||2
|}
 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

 Тай-брейки 
8 декабря, 20:00

Группа A

Группа C

 Плей-офф Четвертьфиналы. 9 декабря, 9:00Полуфиналы. 9 декабря, 13:00Финал.' 9 декабря, 17:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2013
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2013
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2013

2012 год в кёрлинге
Спорт в США в 2012 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Северной Дакоте
Декабрь 2012 года